Le Grand Prix moto de Styrie 2020 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la cinquième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de Styrie se déroulera du 21 au  sur le Circuit de Spielberg à Spielberg. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes

Liens externes

2020
Sport en Autriche en 2020
Sport en août 2020
Styrie